La couleur est une qualité de la lumière et des objets que leur attribuent certaines classes d'êtres vivants du fait de la vision des couleurs.
 Les arts graphiques utilisent les notions de couleur primaire, couleur secondaire, couleur complémentaire.
 En héraldique, la couleur héraldique est un code de couleur.
 La couleur liturgique est un élément du rituel catholique.
 La couleur des yeux, couleur des cheveux sont des centres d'intérêt spécifiques.
 La fausse couleur est une technique de présentation qui ajoute à une image monochrome une couleur qui correspond à une variation du rayonnement capté.

La couleur sert souvent de caractéristique distinctive ou de métonymie :
 la couleur de la peau humaine, dans ses variations, est aussi une caractéristique sociale ;
 la couleur de la robe de chat ;
 dans un jeu de cartes, la couleur désigner l’enseigne d’une carte.

On utilise la « couleur » dans d'autres sens, généralement avec le caractère d'une métaphore, en physique et en astronomie :
 la charge de couleur désigne une propriété de particules élémentaires en chromodynamique quantique, les quarks, peuvent être « rouges », « verts » ou « bleus »  ;
 l’indice de couleur en astronomie désigne la différence de magnitude d'un astre selon la bande de fréquences correspondant ou non à de la lumière visible ;
 dans le domaine de l'astronomie des rayons X, un diagramme couleur-couleur présente en abscisse la couleur molle d'un objet et en ordonnée sa couleur dure. Ces pseudo-couleurs se réfèrent à l'équilibre entre des zones du spectre.

Cinéma 
 Couleurs, film iranien de Abbas Kiarostami (1975).